Ženská dvouhra Jiangxi Open 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do singlové soutěže nančchangského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla čínská tenistka Pcheng Šuaj, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 26letá druhá nasazená Číňanka Wang Čchiang, jež ve finále zdolala o dva roky mladší turnajovou šestku Čeng Saj-saj. Poražená hráčka po prohraném úvodním setu ve druhém skrečovala pro zranění. Wangová si připsala premiérové turnajové vítězství na okruhu WTA Tour a posunula se na 53. příčku světové klasifikace, devět míst za kariérní maximum. Také Čengová v singlovém finále debutovala.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Jiangxi Open
Tenis v Číně v roce 2018
WTA Tour 2018